Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel Heineken Open) van 2009 vond plaats van 10 januari tot en met 17 januari en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre. Het singletoernooi werd gewonnen door de Argentijn Juan Martín del Potro, die in de finale de Amerikaan Sam Querrey met 6-4, 6-4 versloeg. Het dubbelspel werd gewonnen door Martin Damm en Robert Lindstedt. Zij versloegen in de finale Leander Paes en Scott Lipsky met 7-5 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Auckland
ATP-toernooi van Auckland